Малинин, Александр Александрович (1869—?) — русский историк и археолог.
 Малинин, Александр Антонович (в монашестве Афанасий; 1884—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Саратовский и Петровский. 
 Малинин, Александр Николаевич (род. 1958) — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.
 Малинин, Александр Павлович (в монашестве Александр; ум. 1928) — епископ Русской Православной Церкви, викарий Вятской епархии.
 Малинин, Александр Фёдорович (1834—1888) — русский педагог.